Żelazna puede hacer referencia a los siguientes lugares:

 Żelazna, condado de Rawa, en el voivodato de Łódź (Polonia central).
 Żelazna, condado de Skierniewice, en el voivodato de Łódź (Polonia central).
 Żelazna, condado de Garwolin, en el voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Żelazna, condado de Grójec, en el voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Żelazna, condado de Brzeg, en el voivodato de Opole (suroeste de Polonia).
 Żelazna, condado de Opole, en el voivodato de Opole (suroeste de Polonia).
 Żelazna, Voivodato de Pomerania (norte de Polonia).

Zelazna también puede referirse a:

 Zelazna es también raza de oveja criada en Polonia.

Enlaces externos